Le CAR Trophy 2014 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division.

Équipes engagées 

 Poule Nord
  
 
 
 
 
 
 Poule Sud
  R.D.C.

Résultats de la Poule Nord 
Les matchs se disputent sous forme de tournoi de rugby à sept organisé à Ouagadougou au Burkina Faso du 17 mai au .

Détails des résultats

Première journée

Deuxième journée

Classement 

 

|}

Matchs de classement

Matchs pour la cinquième place

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Résultats de la Poule Sud 
La compétition se déroule à Kigali au Rwanda.

Détails des résultats

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Classement 

 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2014
Rugby à XV en 2014